Komintern steht für:
 Kommunistische Internationale

Komintern (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Komintern (Adygeja), Weiler in der Republik Adygeja
 Komintern (Region Altai), Siedlung in der Region Altai
 Komintern (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
 Komintern (Kurgan), Dorf in der Oblast Kurgan
 Komintern (Orenburg), Siedlung in der Oblast Orenburg
 Komintern (Orjol), Siedlung in der Oblast Orjol
 Komintern (Rjasan), Siedlung in der Oblast Rjasan
 Komintern (Rostow, Krasnosulinski), Weiler in der Oblast Rostow, Krasnosulinski rajon
 Komintern (Rostow, Tazinski), Weiler in der Oblast Rostow, Tazinski rajon
 Komintern (Saratow, Engelsski), Siedlung in der Oblast Saratow, Engelsski rajon
 Komintern (Saratow, Tatischtschewski), Siedlung in der Oblast Saratow, Tatischtschewski rajon
 Komintern (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Komintern (Tambow), Siedlung in der Oblast Tambow
 Komintern (Tatarstan), Siedlung in der Republik Tatarstan
 Komintern (Tschuwaschien, Morgauschski), Vorwerk in der Republik Tschuwaschien, Morgauschski rajon
 Komintern (Tschuwaschien, Schumerlinski), Siedlung in der Republik Tschuwaschien, Schumerlinski rajon
 Komintern (Woronesch), Siedlung in der Oblast Woronesch

Komintern (ukrainisch ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Charkiw, Rajon Nowa Wodolaha in der Ukraine, siehe Sloboschanske (Nowa Wodolaha)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nowomoskowsk in der Ukraine, siehe Kosyrschtschyna
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Poltawa, Rajon Koselschtschyna in der Ukraine, siehe Pawlyky
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Sumy, Rajon Jampil in der Ukraine, siehe Lisne (Jampil)
 ehemaliger Name einer Siedlung in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandrija in der Ukraine, siehe Nowoseliwka (Oleksandrija)
 ehemaliger Name einer Siedlung in der Oblast Tscherkassy, Rajon Tschornobaj in der Ukraine, siehe Prywitne (Tschornobaj)

Komintern steht für:
 Komintern (Schlepper), sowjetisches Militärfahrzeug